Carter Hall steht für:

 Schiffe der US-Navy, siehe USS Carter Hall
 Carter Hall, zivile Identität von Hawkman, siehe Hawkman #Fiktive Figurenbiographie